«Евроцеме́нт груп» — промышленный холдинг, лидер производства строительных материалов в России. Объединяет 16 цементных заводов в России, а также карьеры по добыче нерудных материалов. Штаб-квартира в Москве. Входит в число системообразующих организаций России, утверждённых Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции от 5 февраля 2015 года № 1. Согласно Forbes занимает 197 место в Топ-200 крупнейших частных компаний России (2021 год) и входит в Топ-5 крупнейших цементных компаний мира.

История 

В 2006 году компания приобрела узбекское цементное предприятие — «Ахангаранцемент».

В 2012 году компания построила новое цементное предприятие в Подгоренском районе Воронежской области.

В конце 2014 года «Евроцемент груп» увеличил свои производственные мощности — компания приобрела крупнейшего в Поволжье производителя цемента — «Мордовцемент» и цементное предприятие группы ЛСР — «Петербургцемент» и современное предприятие в Ульяновской области — Сенгилеевский цементный завод.

В июле 2021 года Сбербанк, основной кредитор Евроцемент груп, закрыл продажу его акций и долговой нагрузки Михайловскому комбинату строительных материалов (ООО МКСМ) за 161 млрд рублей по итогам анализа предложений Российским аукционным домом. Продажа акций материнской компании и долга группы «Евроцемент» стала уникальной по размеру и структуре сделкой на российском рынке, проведенной в условиях прозрачной рыночной процедуры, в рамках которой участники сделали более 40 шагов на повышение цены предложения.

Собственники 
«Евроцемент» принадлежал «Сбербанку» до июля 2021 года. В июле 2021 года стало известно, что "Сбербанк" продал акции материнской компании и долг группы компаний «Евроцемент» «Михайловскому комбинату строительных материалов» (МКСМ) за 161 млрд руб.

«Евроцемент груп» ранее контролировало (владело 55,4 % акций) компанию «Евроцемент». Ещё 44,6 % акций «Евроцемента» до конца 2006 года принадлежало фонду Russia Partners, а в дальнейшем были проданы компании Millhouse Capital Романа Абрамовича. В августе 2009 года было объявлено о том, что Millhouse продаёт эту долю Филарету Гальчеву. Компания «Евроцемент» прекратила деятельность в 2013 году.

Руководство 
Генеральным директором «Евроцемента» является Вячеслав Шматов.

Деятельность 

Компании принадлежат 16 цементных заводов:

Показатели деятельности 
Выручка «Евроцемент груп» в 2017 году составила 63,8 миллиардов рублей.

Выручка «Евроцемент груп» в 2021 году составила 50,3 миллиардов рублей

Продукция 

Компания производит общестроительные цементы, специальные цементы для дорожного и мостового строительства, сульфатостойкие цементы, нерудные материалы (щебень различных фракций, карбонатные породы для производства асфальтобетона, камень строительный). В России продукция реализуется, через собственную торговую сеть, более 40 участков продаж.

Примечания

Ссылки 
 
 Англоязычный сайт компании 
 ГИСП промышленности (Минпромторг России)

Цементные компании России
ТНК России